Вирле – една от основните поетични и музикални форми във Флоренция през 14 и 15 век. Някои автори търсят произхода ѝ в арабските песенни форми от Северна Африка и Испания от 11 век, а други - в литургичната практика. Названието идва от старинен френски танц. Текстът на повечето вирле третира темата за куртоазната любов. Първите полифонични образи на вирле откриваме в творчеството на Адам дьо ла Ал.

Музикални форми